Светлое, или Лебединое — озеро в Советском районе Алтайского края. Известно как место массовой зимовки лебедей-кликунов.

География 
Озеро находится в 0,5 км южнее села Урожайное на территории Урожайного сельсовета. Из озера вытекает река Первая Кокша (приток Кокши).

Из-за обилия тёплых ключей, бьющих со дна, озеро зимой не замерзает, и даже в 40-градусный мороз температура воды в озере остаётся выше +4 градусов Цельсия. Из-за тепловых свойств озеро является местом зимовки лебедей и уток.

Посещение и охрана 
Входит в состав заказника «Лебединый» (создан для сохранения единственной на Алтае зимовки лебедей-кликунов). Для посетителей на озере оборудованы смотровые площадки.

Название озера связано с чистой и прозрачной на всю глубину водой.

Примечания 

Бассейн Катуни
Озёра Алтайского края
Водные объекты Советского района (Алтайский край)